|-
| 203401 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203402 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203403 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203404 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203405 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203406 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203407 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203408 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203409 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203410 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203411 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203412 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203413 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203414 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203415 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203416 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203417 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203418 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203419 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203420 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203421 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203422 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203423 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203424 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203425 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203426 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203427 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203428 - || || 14 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203429 - || || 14 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203430 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203431 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203432 - || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203433 - || || 17 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203434 - || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203435 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203436 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203437 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203438 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203439 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203440 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203441 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203442 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203443 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203444 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203445 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203446 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203447 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203448 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203449 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203450 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203451 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203452 - || || 17 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203453 - || || 18 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203454 - || || 18 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203455 - || || 18 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203456 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203457 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203458 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203459 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203460 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203461 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203462 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203463 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203464 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203465 - || || 22 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 203466 - || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203467 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203468 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203469 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 203470 - || 2002 AU || 6 de gener de 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 203471 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203472 - || || 12 de gener de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 203473 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203474 - || || 5 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203475 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203476 - || || 10 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203477 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203478 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203479 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203480 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203481 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203482 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203483 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203484 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203485 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203486 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203487 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203488 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203489 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203490 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203491 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203492 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203493 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203494 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203495 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203496 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203497 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203498 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203499 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203500 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3